Hoffman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hoffman House (Kentucky), ID-Nr. 83002809
 Hoffman House (New York), ID-Nr. 82005073
 Hoffman House (Ohio), ID-Nr. 78002030
 Hoffman House (South Dakota), ID-Nr. 07001216